Rainha Tshering Pem do Butão (Nobgang, Punakha, Butão; 22 de dezembro de 1957) é a segunda esposa do rei Jigme Singye Wangchuck, o quarto rei do Butão, que é casado com quatro irmãs, todas elas tem o direito de serem chamadas de rainha.

Ela foi educada na St. Joseph Convent, Kalimpong, e Escola de St. Helen, Kurseong, Índia.

Crianças 
Rainha Tshering e o rei Jigme Singye Wangchuck, tem três filhos:
 Princesa Ashi Chimi Yangzom Wangchuck.
 Princesa Ashi Kesang Choden Wangchuck.
 Príncipe Dasho Ugyen Jigme Wangchuck.

Patrocínios 
 Co-Presidente da Fundação Butão.
 Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Juventude Butão (YDF).

Honras

Honras nacionais 
 : Medalha Comemorativa do jubileu de prata do rei Jigme Singye (02/06/1999).
 : Medalha de Investidura rei Jigme Khesar (06/11/2008).
 : Medalha Comemorativa do 60º Aniversário do Rei Jigme Singye (11/11/2015).

Genealogia

Referências 
 Real Ark
 Bhutan News Online
 worldwhoswho

|}

Dinastia Wangchuck